

L'église du Divin Sauveur à Bruxelles.

L'église du Divin Sauveur à Séville ;
 L'église du Divin Sauveur à Vejer de la Frontera.

Voir aussi